A Copa Rio de Rugby 2009 foi um torneio organizado pela Federação Fluminense de Rugby e foi vencido pela equipe A do Rio Rugby.

Regulamento

O torneio foi disputado por oito equipes divididas em dois grupos de quatro. na 1ª fase as equipes de cada grupo se enfrentaram em turno único.

Os 1º colocados de cada grupo decidiram a final do campeonato, os 2º colocados disputaram o 3º lugar, os 3º colocados decidiram o 5º lugar enquanto que os últimos de cada grupo decidiriam a disputa pelo 7º lugar.

a formato do campeonato fez com que todas as equipes jogassem quatro partidas.

Equipes participantes

1ª Fase

Grupo A

1ª Rodada 

 2ª Rodada 

 3ª Rodada

Grupo B

1ª Rodada 

 2ª Rodada 

 3ª Rodada

Fase Final

Disputa de 7º Lugar

Disputa de 5º Lugar

Disputa de 3º Lugar

Final

2009
Rugby de 2009 no Brasil